Молла () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Молла, Валериан Гаэтанович (1872—1938) — дирижёр, пианист, педагог, композитор.
 Молла, Гаэтано Варфоломеевич (1845—1894) — хормейстер, педагог, дирижёр.
 Молла, Джанна Беретта (1922—1962) — католическая святая, первая канонизированная замужняя женщина Нового времени.
 Молла, Олег (род. 1986) — молдавский футболист.